River Almond kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Almond (vattendrag i Storbritannien, Perth and Kinross), Skottland, 
 River Almond (vattendrag i Storbritannien, lat 56,02, long -3,26), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar